Пахиня () — село,
Лопушненский сельский совет,
Лановецкий район,
Тернопольская область,
Украина.

Код КОАТУУ — 6123884305. Население по переписи 2001 года составляло 169 человек.

Географическое положение 
Село Пахиня находится на берегу реки Пискарка,
выше по течению на расстоянии в 2,5 км расположено село Лопушное,
ниже по течению на расстоянии в 1,5 км расположено село Влащинцы.
Рядом проходит железная дорога, станция Карначевка в 2-х км.

История 
 1500 год — дата основания.

Объекты социальной сферы 
 Школа I ст.
 Фельдшерско-акушерский пункт.

Примечания